Йоунси () — сценический псевдоним ряда исландских музыкантов, образованный от мужского имени Йоун (). Наиболее известны:
 Йоун Йоусеп Снайбьорнссон (род. в 1977) — певец, участник Евровидения 2004 и 2012 гг.
 Йоун Тоур Биргиссон (род. в 1975) — вокалист и гитарист группы Sigur Rós.